Das Zentrum für Deutsches Recht (ZDR, lit. Vokietijos teisės centras, VTC) ist eine Einrichtung der Universität Vilnius für die juristische Aus- und Fortbildung der litauischen Juristen. 
Die Räume befinden sich in Saulėtekis, in einem  Gebäudekomplex der Universität am nordöstlichen Stadtrand von Vilnius, etwa fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Ziele 

Zentrum ist auch bestimmt für: 
die nationalen und internationalen juristischen wissenschaftlichen Forschungen, 
Durchführung der Austauschaktivitäten von Jurastudierenden und Wissenschaftlern, 
Veranstaltung einzelner Tagungen/Seminaren und Konferenzen  
Erweiterung enger Zusammenarbeit mit ähnlichen In- und Auslandseinrichtungen.

Programm 

Eine der Aufgaben des Zentrums für Deutsches Recht ist die Durchführung des Aus- und Fortbildungsprogramms zum deutschen und europäischen Recht an der juristischen Fakultät der Universität Vilnius „Vorlesungsreihe zum deutschen und europäischen Recht“. 
Gastprofessoren sind Juristen, Wissenschaftler und Wissenschaftliche Mitarbeiter von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Goethe-Universität (Frankfurt am Main).

Weitere Aufgabe ist die Durchführung und Organisation von juristischen Praktika litauischer Juristen in deutschen Institutionen, Behörden, Anwaltskanzleien in Deutschland.

Weblinks 
  (deutsch und litauisch)

Bildung und Forschung in Vilnius
Unterorganisation der Universität Vilnius
Recht (Litauen)
Bildungseinrichtung in Frankfurt am Main
Bildungseinrichtung (Recht)